Солонец-Тузлы () — пруд/озеро, расположенное на территории Очаковского района (Николаевская область, Украина) у побережья Чёрного моря. Площадь — 8 км².

Озеро расположено в границах национального природного парка Белобережье Святослава.

На этом озере на солевом промысле работал Максим Горький, здесь проходит действие автобиографического рассказа «На соли».

География 
В северной части озера находится дамба. С северной стороны впадают две балки — у села Тузлы безымянная балка и восточнее села Тузлы балка Глубокий Яр. Южнее озера расположено село и курорт Рыбаковка, на северном берегу в приустьевой части балки — село Тузлы. Площадь водяной глади постоянно меняется, иногда полностью пересыхает. Верхний слой соли имеет белый цвет, а нижний слой розоватого оттенка.

Солонец-Тузлы является месторождением лечебных грязей с разведанными запасами 237 тысяч м³, месторождение не используется. По данным анализов Украинского научно-исследовательского института детской курортологии и физиотерапии, грязь и соль озера обладают лечебными свойствами.

Вместе с Тилигульским и Березанским лиманами данное озеро включено в заповедную территорию, значимую для сохранения количественного разнообразия и видового богатства птиц.

Примечания

Источники 
 
 
 
 
 Н. В. ВИЧАЛКОВСЬКА, Ю. С. РЯБЦЕВА М. Миколаїв ПЕРШІ ДАНІ ПРО ФАУНУ ОЗЕРА СОЛОНЕЦЬ-ТУЗЛИ ТА ПРИЛЕГЛОЇ ДО НЬОГО ТЕРИТОРІЇ

Бассейн Чёрного моря
Озёра Николаевской области
Солёные озёра Украины
Очаковский район